Il doppio  dell'IPP Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Diego Álvarez e Juan-Martín Aranguren erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gero Kretschmer e Alex Satschko hanno battuto in finale 6–3, 4–6, [11–9] Philipp Oswald e Martin Slanar.

Teste di serie

  Philipp Oswald /  Martin Slanar (finale)
  Pablo Andújar /  Santiago Ventura (primo turno)

  Jamie Murray /  Jurij Ščukin (primo turno)
  Ashwin Kumar /  Andreas Siljeström (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IPP Trophy 2010